Terminus post quem, in archeologia, filologia, storia etc., limite anteriore per la datazione di un'opera, evento etc.

Codici 
 TPQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tepic (Messico)